L'Alghero passito è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo oro
odore: intenso, etereo, di frutta matura
sapore: dolce pieno mielato

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Voci correlate 
Vino Alghero

Passito